Nicolau foi o cognome escolhido por vários papas católicos: 

 106  São Nicolau I, Magnus ~ (858-867)
 157  Papa Nicolau II ~ (1058-1061)
 190  Papa Nicolau III ~ (1277-1280) O.S.B.
 193  Papa Nicolau IV ~ (1288-1292) O.F.M.
 215  Papa Nicolau V ~ (1447-1455) O.P.

Houve também um antipapa Nicolau V ~ (1328 - 1330)

Pode também estar à procura do Teste de Papanicolau.

Desambiguação